Copernicus může znamenat:
 Copernicus – latinská forma příjmení astronoma Mikuláše Koperníka
 Copernicus – opera J. F. Fischera
 Program Copernicus – program Evropské unie pro dálkový průzkum Země